Mexistenasellus är ett släkte av kräftdjur. Mexistenasellus ingår i familjen Stenasellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Mexistenasellus